Star Trek
 Star Trek (film 1979)
 Star Trek (film 2009)
 Star Trek (gra tekstowa)